Бюглан () – муніципалітет в Норвегії, у фюльке Еуст-Агдер. Адміністративний центр – місто Бюглан.

Історія 

Муніципалітет заснований 1838 року.

Населення 
Згідно з даними за 2005 рік, у муніципалітеті мешкало 1327 ос. Густота населення становила 1 осіб/км². За населенням муніципалітет посідає 384-тє місце у Норвегії.

Освіта 

Згідно з даними на 1 жовтня 2004 у муніципалітеті було 2 початкових школи (), у яких навчався 201 учень.

Примітки

Джерела  

 статистичні дані: Statistisk sentralbyrå

Еуст-Агдер